

Aziende 
 KBR (azienda)  – azienda statunitense del settore della difesa

Chimica
 KBr – formula molecolare del bromuro di potassio

Codici 
 KBR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kota Bharu-Sultano Ismail Petra, Kota Bharu, Malaysia
 kbr – codice ISO 639-3 della lingua kafa